Aero A-35, een Tsjechoslowaaks passagiersvliegtuig
Een verkeersweg:
A35 (Frankrijk)
A35 (Groot-Brittannië)
A35 (Nederland), zie Rijksweg 35
A35 (Noord-Ierland)
A35 (Portugal)
A-35 (Spanje)